La parella formada pels colombians Juan Sebastián Cabal i Robert Farah van guanyar el primer títol de Grand Slam en dobles masculins de la seva carrera alhora que van accedir al número 1 del rànquing de dobles conjuntament per primera vegada. També van esdevenir els primers tennistes colombians en guanyar aquest títol.

La parella formada per Mike Bryan i Jack Sock eren els defensors del títol però en aquesta edició no van participar junts, ja que Bryan va fer parella amb el seu germà Bob Bryan i Sock va ser baixa per lesió.

Els tennistes Mike Bryan, Łukasz Kubot, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah i Bruno Soares lluitaven pel número 1 del rànquing mundial de dobles, i els dos colombians van aconseguir la fita conjuntament per primera vegada a la seva carrera.

Fou la primera edició del torneig que va incloure un tie-break en el cinquè set, però amb la particularitat que es disputava després d'empatar a 12 jocs. Aquesta situació es va produir per primer cop en la història del torneig en el partit de tercera ronda que van guanyar Henri Kontinen i John Peers.

Caps de sèrie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarts de final)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campions)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (semifinals)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (2a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarts de final)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (3a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3a ronda)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarts de final)

  Máximo González /  Horacio Zeballos (3a ronda)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (1a ronda)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (final)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (3a ronda)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1a ronda)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (2a ronda)
  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (1a ronda)
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2019
Competicions tennístiques del 2019